Adorf je jméno několika sídel v Německu:
 Adorf/Erzgeb., část obce Neukirchen v zemském okresu Krušné hory v Sasku
 Adorf/Vogtl., město v zemském okresu Vogtland v Sasku
 Adorf (Diemelsee), část obce Diemelsee v zemském okresu Waldeck-Frankenberg v Hesensku
 Adorf (Twist), část obce Twist v zemském okresu Emsland v Dolním Sasku

příjmení Adorf:
 Dirk Adorf (* 1969), německý automobilový závodník
 Johannes Adorf († 1505), německý teolog
 Mario Adorf (* 1930), německý herec

Rozcestníky - příjmení